en imprimerie, un composteur est un appareil destiné à la composition des lignes lors de l'impression typographique ;
 en reliure et dorure sur cuir, un composteur est un fer à chauffer spécifique destiné à la composition des titrages des livres ;
 en jardinage, un composteur ou pile à compost permet de composter (recycler) les déchets organiques ;
 dans les transports en commun, un composteur de billets permet de valider les titres de transport.